Ravenna puede referirse a:

Lugares 
Alemania
 Barranca del Ravenna.
 Puente del Ravenna, un viaducto.

Estados Unidos
 Ravenna (Kentucky).
 Ravenna (Míchigan).
 Ravenna (Nebraska).
 Ravenna (Ohio).
 Ravenna (Texas).

Italia
 Rávena, ciudad del norte de Italia.
 la provincia de Ravena, en el norte de Italia.

Personas 
 Pierfelice Ravenna, botánico chileno.
 Walter Ravenna, abogado y político uruguayo.
 Maximo Ravenna, Doctor y guru de la pérdida de peso. Argentino.